Жан Боссе ( или , 23 декабря 1922 — 6 декабря 2013) — французский ботаник, исследователь флоры Мадагаскара и Маврикия.

Биография 
Жан Боссе родился в 1922 году.

В 2000 году были опубликованы его работы Contribution à l'étude des Orchidaceae de Madagascar et des Mascareignes. XXIX. Révision de la section Kainochilus du genre Bulbophyllum и Syzygium guehoi (Myrtaceae), nouvelle espèce de l'île Maurice.

В 2001 году была опубликована его работа Trois nouvelles espèces de Bulbophyllum (Orchidaceae) de Madagascar.

В 2002 году были опубликованы его работы Contribution à l'étude des Orchidaceae de Madagascar, des Comores et des Mascareignes. XXXII. Un Cynorkis nouveau des Comores et un Eulophia nouveau de La Réunion, The genus Disperis (Orchidaceae) in Madagascar, the Comores, the Mascarenes & the Seychelles, Une nouvelle espèce de Turraea (Meliaceae) des Mascareignes. Localisation de T. thouarsiana et identité de T. casimiriana и Deux nouvelles espèces de Pandanus (Pandanaceae) de l'île Maurice, а в 2003 году была опубликована его работа Contribution à l'étude des Orchidaceae de Madagascar, des Comores et des Mascareignes. XXXIV. Bathiorchis , nouveau genre monotypique de Madagascar.

Научная деятельность 
Жан Боссе специализируется на семенных растениях.

Некоторые публикации 
 2000. Contribution à l'étude des Orchidaceae de Madagascar et des Mascareignes. XXIX. Révision de la section Kainochilus du genre Bulbophyllum. Adansonia 22 (2) 167—182.
 2000. Bosser JM; D Florens. Syzygium guehoi (Myrtaceae), nouvelle espèce de l'île Maurice. Adansonia 22 (2) 183—186.
 2001. Bosser JM; P Cribb. Trois nouvelles espèces de Bulbophyllum (Orchidaceae) de Madagascar. Adansonia 23 (1) 129—135.
 2002. Bosser JM. Contribution à l'étude des Orchidaceae de Madagascar, des Comores et des Mascareignes. XXXII. Un Cynorkis nouveau des Comores et un Eulophia nouveau de La Réunion. Adansonia 24 (1) 21—25.
 2002. la Croix, I; JM Bosser; PJ Cribb. The genus Disperis (Orchidaceae) in Madagascar, the Comores, the Mascarenes & the Seychelles . Adansonia 24 (1) 55—87.
 2002. Bosser JM. Une nouvelle espèce de Turraea (Meliaceae) des Mascareignes. Localisation de T. thouarsiana et identité de T. casimiriana . Adansonia 24 (1) 113—116.
 2002. Bosser JM; J Guého. Deux nouvelles espèces de Pandanus (Pandanaceae) de l'île Maurice. Adansonia 24 (2) 239—242.
 2003. Bosser JM; PJ Cribb. Contribution à l'étude des Orchidaceae de Madagascar, des Comores et des Mascareignes. XXXIV. Bathiorchis , nouveau genre monotypique de Madagascar. Adansonia 25 (2) 229—231.
 2004. Bosser, JM. Contribution à l'étude des Orchidaceae de Madagascar, des Comores et des Mascareignes. XXXIII Adamsonia 26 (1) 53—61.
 2005. Bosser, JM; R Rabevohitra. Espèces nouvelles dans le genre Dalbergia (Fabaceae, Papilionoideae) à Madagascar. Adamsonia 27 (2) 209—216.
 2006. Bosser, JM. Contribution à l'étude des Orchidaceae de Madagascar, des Comores et des Mascareignes. XXXV. Description d'un Oeceoclades nouveau de Madagascar, et notes sur trois genres nouveaux pour les Mascareignes. Adamsonia 28 (1) 45—54.
 2007. Hermans, J; C Hermans; D Du Puy; P Cribb; JM Bosser. Orchids of Madagascar. Ed. Royal Botanic Kew 398 pp. ISBN 1-84246-133-8.

Примечания

Ссылки 
 Contribution à l’étude des Orchidaceae de Madagascar et des Mascareignes. XXIX. Révision de la section Kainochilus du genre Bulbophyllum
 Syzygium guehoi (Myrtaceae), nouvelle espèce de l’île Maurice
 Trois nouvelles espèces de Bulbophyllum (Orchidaceae) de Madagascar
 Contribution à l’étude des Orchidaceae de Madagascar, des Comores et des Mascareignes. XXXII. Un Cynorkis nouveau des Comores et un Eulophia nouveau de La Réunion
 The genus Disperis (Orchidaceae) in Madagascar, the Comores, the Mascarenes and the Seychelles
 Une nouvelle espèce de Turraea (Meliaceae) des Mascareignes. Localisation de T. thouarsiana et identité de T. casimiriana
 Deux nouvelles espèces de Pandanus (Pandanaceae) de l’île Maurice
 Contribution à l’étude des Orchidaceae de Madagascar, des Comores et des Mascareignes. XXXIV. Bathiorchis, nouveau genre monotypique de Madagascar

Ботаники по алфавиту